Садовское сельское поселение — муниципальное образование Аннинского района Воронежской области России.

Административный центр — село Садовое.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Садовое.

Примечания

Ссылки 
 2.ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОСТАВЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ — РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 3 ТЫСЯЧИ И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕПИСИ 2002 ГОДА

Муниципальные образования Аннинского района
Сельские поселения Воронежской области